Holbeck (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Holbeck (West Yorkshire), een wijk in Leeds, West Yorkshire, Engeland